Godfried III van Verdun, graaf van Verdun (1025-1069) en hertog van Opper-Lotharingen (1044-1047) en Neder-Lotharingen (1065-1069)
 Godfried III van Anjou,  graaf van Gâtinais (1045-1068), Anjou en Tours (1060-1068)
 Godfried III van Lotharingen, graaf van Verdun en hertog van Neder-Lotharingen (1069-1076)
 Godfried III van Thouars, burggraaf van Thouars (1104-1123)
 Godfried III van Vendôme, graaf van Vendôme (1102-1137)
 Godfried III van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (1110-1145)
 Godfried III van Joinville, heer van Joinville (1128-1188)
 Godfried III van Raabs, burggraaf van Neurenberg (1143-1160)
 Godfried III van Leuven, graaf van Leuven en hertog van Neder-Lotharingen (1142-1190)
 Godfried III van Penthièvre, graaf van Penthièvre (1164-1205)
 Godfried III van Perche, graaf van Perche (1191-1202)
 Godfried III van Hohenlohe-Brauneck, graaf van Hohenlohe-Brauneck (1306-1354)